Финал Кубка Испании по футболу 1934 — 32-й финальный матч Кубка Испании, который прошел 6 мая 1934 года на Олимпийском стадионе в Барселоне. В финале Реал Мадрид обыграл Валенсию со счетом 2:1 и выиграл свой 6-й титул.

Путь к финалу

Матч

Ссылки 
linguasport.com 
RSSSF.com 

1934
Матчи ФК «Реал Мадрид»
Футбол в Европе в 1934 году
События 6 мая
Май 1934 года
Спорт в Испании в 1934 году
Спортивные соревнования в Барселоне